Das Ereignis steht für:

 Das Ereignis (Film), französischer Spielfilm von Audrey Diwan
 Das Ereignis (Kurzgeschichte), russische Kurzgeschichte von Anton Tschechow